El efecto palomitas de maíz (popcorn effect) puede referirse a:

 La tendencia de las partículas más grandes a botar más alto que las más pequeñas cuando ambos tipos se encuentran sobre pantallas de vibración de alta frecuencia (por ejemplo para separar minerales).
 La posibilidad de que la humedad cause daños a los aparatos electrónicos: la humedad puede producir deslaminación y grietas en el circuito integrado (el chip) porque la humedad que ha entrado en el empaquetado del circuito se expande durante el proceso de reflujo. El daño puede producirse en el sustrato del circuito, en las capas semiconductoras que se han apilado sobre ese sustrato, o en las conexiones metálicas al exterior. Este daño puede no apreciarse a simple vista (pero hace que el circuito no funcione correctamente) y necesitar equipos de rayos X  o microscopía acústica para determinarlo. Para evitar el efecto palomitas de maíz, antes de ensamblar un circuito integrado, se debe "hornear" (someterlo a un calentamiento muy gradual que evapore la humedad sin causar daños).
 Que un elemento dentro de una pluralidad homogénea sufra un cambio brusco e "induzca" a otros elementos al mismo cambio, del mismo modo que, cuando se calientan granos de maíz para hacer palomitas, primero estalla uno, y luego siguen los demás. Realmente en las palomitas esto no es así: en realidad el segundo grano que estalla habría estallado aisladamente al alcanzar la misma temperatura, pero la falacia post hoc ergo propter hoc (después de esto, a causa de esto) hace pensar, equivocadamente, que el estallido del primero ha sido la causa de que exploten los siguientes. Sin embargo hay casos en que realmente se da esta inducción: por ejemplo cuando en un mercado hay múltiples empresas pequeñas y 2 de ellas deciden fusionarse. Entonces las demás se ven impelidas a explorar acuerdos de fusión.

Debe tenerse en cuenta que el alimento "palomitas de maíz" se denomina en español con múltiples términos: pochoclo, pororó, pururú, pipoca, cotufas, crispetas... Esto puede llevar a que, por ejemplo, un hablante argentino traduzca popcorn effect por "efecto pochoclo".

Véase también 
 Efecto de las nueces del Brasil
 Efecto Jack-in-the-box
 Efecto mariposa
 Reacción en cadena

Referencias 

Circuitos integrados
Minería
Psicología